Rödersdorf ist der Name folgender Orte:
 Rödersdorf (Gebsattel), Ortsteil von Gebsattel, Bayern, Deutschland
 Rödersdorf (Göschitz), Ortsteil von Göschitz, Thüringen, Deutschland
 Rödersdorf, früherer Name von Nowosjolowo (Kaliningrad), Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Rodersdorf (Begriffsklärung)